Overclockwise () — 25 эпизод 6 сезона мультсериала «Футурама».

Сюжет 
Кьюберт, недовольный технологической отсталостью Бендера, решает провести разгон его процессора. После апгрейда производительность робота значительно повышается. Узнав об этом, Мамочка подает в суд на Кьюберта и его опекуна. Профессора и Кьюберта арестовывают за нарушение условий пользовательского соглашения.

Лила намеревается выяснить у Фрая, как он представляет себе их совместное будущее, но не получает внятного ответа. Решив, что отношения зашли в тупик, Лила покидает Planet Express.

Бендер обнаруживает у себя дополнительный процессор и самостоятельно разгоняет его. Рост вычислительных способностей позволяет ему составлять точные прогнозы будущего. Поняв, что Мамочка не оставит его в покое, Бендер скрывается в неизвестном направлении.

По делу Профессора и Кьюберта проводится судебное заседание. Симпатии присяжных — на стороне обвинителя. Ситуацию усугубляет отсутствие главного свидетеля — Бендера.

Подавленный разрывом отношений с Лилой и исчезновением друга, Фрай решает покончить с собой, прыгнув в Ниагарский водопад. Попытка оказывается провальной, однако в пещере под водопадом он обнаруживает Бендера. Способности робота возросли настолько, что позволяют ему контролировать материю на микроуровне и использовать Вселенную в качестве процессора. Фрай пытается убедить Бендера помочь друзьям, однако тому уже нет дела до судеб людей.

Слушание по делу Фарнсвортов подходит к концу, присяжные удаляются для вынесения приговора. В этот момент в зале появляется Бендер. Хотя его показания уже не могут повлиять на решение суда, робот говорит, что Кьюберта должны оправдать как несовершеннолетнего. Мамочка, твердо решившая посадить за решетку хотя бы Профессора, снимает обвинения с Фарнсворта-младшего. Бендер немедленно требует оправдать Профессора на основании того, что Кьюберт является его клоном, то есть фактически старший и младший Фарнсворты — один и тот же человек. Дело оказывается выиграно. Бендер попадает в руки Мамочки, которая велит вернуть роботу заводские настройки.

В компанию возвращается Лила. Она не в силах забыть о своей прошлой жизни и просит Бендера рассказать, что ожидает её и Фрая в будущем. К счастью, робот ещё в период своего всемогущества нашел ответы на основные вопросы жизни и Вселенной. Фрай и Лила получают на руки экземпляр рукописи, повествующей об их судьбе.

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала

 Кьюберт Фарнсворт
 Мамочка
 Уолт, Ларри и Игнар
 Смитти
 Урл
 Гипер-цыплёнок
 Петуния
 Айприл
 Скраффи

Интересные факты 

 Название серии — это видоизменённое слово «overclocking», обозначающее «разгон компьютера».
 К моменту создания серии ещё не был подписан контракт на производство седьмого сезона, поэтому предполагалось, что эпизод станет завершающим для всего сериала.
 В эпизоде впервые было озвучено имя Рэнди Манчиника.
 В некоторых сценах на манипуляторах разогнанного Бендера — четыре пальца вместо трёх.
 В Бендере работает процессор AMD Athlon II, явный намёк на его низкую реакцию (в реальности это бюджетный, низкоскоростной процессор), через какое-то время Бендер обнаруживает у себя дополнительный процессор, в Athlon II (серии X2 и X3) иногда можно включить одно или два ядра в зависимости от процессора.

Ссылки на культурные явления 
 Существует мнение, что в эпизоде пародируется нашумевшее дело «Sony против Джорджа „Geohot“ Хоца». В апреле 2011 Джордж Хоц взломал Playstation 3, открыв полный доступ к системе. В ответ Sony подала на него в суд, обвинив в нарушении пользовательского соглашения.
 Эпизод содержит ряд отсылок к фильму «Матрица», в частности, «код Матрицы» в его сознании, роботы-охотники Мамочки, вход Фрая в световое пространство.
 Всемогущий Бендер является аллюзией на Доктора Манхэттана, одного из главных героев фильма «Хранители».
 Игровая консоль X-Cube 360 представляет собой гибрид Xbox 360 и Nintendo GameCube.
 На стене тюремной камеры можно заметить граффити Kilroy was here.
 Спектакль «Нибблер на крыше» () — пародия на мюзикл «Скрипач на крыше» (). Полученная Нибблером премия «Тони» — реально существующая награда за достижения в области американского театра.
 Среди прочитанных Бендером книг присутствуют:
 «NNYC Phone Book» («Телефонный справочник Нового Нью-Йорка»);
 «How to Kill a Mockingbird» («Как убить пересмешника»);
 «Ventriloquism for Dummies» («Чревовещание для чайников»);
 «Dante’s Life in Hell» («Дантова жизнь в аду» — аллюзия на «Божественную комедию» Данте Алигьери и на серию комиксов Мэтта Грейнинга «Life in Hell»);
 «Connecticut Tax Law» («Налоговое право Коннектикута»);
 «Google Book» («Книга Google»);
 «Big Book of Tumbleweeds» («Большая книга перекати-поля»);
 «Guinness Book of Parallel World Records» («Книга рекордов Гиннесса параллельного мира»);
 «VCR Repair» («Починка кассетных видеомагнитофонов»);
 «The Collected Wisdom of Braino» («Накопленная мудрость Мозго». Бюст Мозго встречается в эпизоде The Duh-Vinci Code);
 «How I Conquered Your Planet» («Как я завоевал вашу планету» — книга Джона Шварцвельдера, одного из сценаристов мультсериала «Симпсоны»);
 «The Complete Simpson Episode Guide» («Полный справочник эпизодов Симпсонов»);
 «All The Presidents’ Heads» («Все президентские головы»);
 «Shakespeare. Typed by Monkeys. Volume 78» («Шекспир. Напечатано обезьянами. Том 78»);
 «The Sithal War» («Ситханская война» — её реконструкция показана в начале эпизода Lethal Inspection);
 «Calculon on Calculon» («Калькулон о Калькулоне»);
 «Ayn Rand McNally. Atlas Shrugged» («Айн Рэнд Макнелли. Атлант расправил плечи». Кроме того, Rand McNally — американское издательство, выпускающее географические карты и атласы (игра слов: «atlas» можно перевести как «атлас» и как «Атлант»));
 «Some of The Digits of » («Некоторые цифры числа пи»);
 «Genome of The Flatworm. Vol. 12» («Геном плоского червя. Том 12»).
 Эпизод с попыткой преодолеть водопад в бочке — аллюзия на реальный исторический факт. Тейлор, Энни Эдсон в 1901 году преодолела водопад в специальной бочке и осталась жива. Также это может быть аллюзией на одну из серий «Кот по имени Ик!», где лось Элмо для того, чтобы собрать деньги на операцию для брата Тими, собирается преодолеть Ниагарский водопад в бочке.

Ссылки на предыдущие серии 
В серии содержится множество отсылок к предыдущим эпизодам.
 В техпаспорте Бендера контролером ОТК значится Инспектор № 5 (Lethal Inspection).
 Фрай падает с моста, на котором проходило его свидание с Лилой (The Late Philip J. Fry).
 В библиотеке Planet Express содержатся книги «All the Presidents’ Heads» и «The Sithal War».
 В составе присяжных заседателей присутствуют Анжелин (Bendless Love), Виолет (The Mutants Are Revolting) и Человек № 9 (Футурама: В дикие зелёные дали).
 Плакат на здании Planet Express «Вышли из бизнеса навсегда! Опять!» () появлялся в фильме Футурама: В дикие зелёные дали.
 Бендер уже признавался технически отсталым в эпизоде «Obsoletely Fabulous».
 На стене у Уолта, Ларри и Игнара висит постер Мамочки. В таком же образе предстает и профессор Фарнсворт (фотосессия в эпизоде Neutopia).

Примечания

Ссылки 
 Overclockwise на Futurama wiki
 

Серии «Футурамы»